Бањица у основном значењу означава умањеницу речи бања, а она може значити и:

Топоними:
 Бањица, насеље у Београду, у градским општинама Вождовац и Савски венац, град Београд, Србија
 Логор Бањица, немачки концентрациони логор из Другог светског рата
 Бањица (Чачак), насеље у општини Чачак, Србија
 Бањица (Вучитрн), насеље у општини Вучитрн, Косово и Метохија, Србија
 Бањица (Исток), насеље у општини Исток, Косово и Метохија, Србија
 Бањица (Качаник), насеље у општини Качаник, Косово и Метохија, Република Србија
 Бањица (Бијељина), насеље у општини Бијељина, Република Српска, Босна и Херцеговина
 Бањица (Чашка), насеље у општини Чашка, Северна Македонија

или:
 Доња Бањица, насеље у општини Гостивар, Северна Македонија
 Горња Бањица, насеље у општини Гостивар, Северна Македонија

Остало:
 Бањица (ТВ серија), југословенска ТВ серија из 1984.

Види још 
 Баница (вишезначна одредница)
 Бања (вишезначна одредница)